Surabaya (stad), hoofdstad van de provincie Oost-Java
 Surabaya (Banding Agung), een bestuurslaag in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de provincie Zuid-Sumatra
 Surabaya (Blubur Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Surabaya (Madang Suku III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Surabaya (Sakra Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Surabaya (Sungai Serut), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Surabaya (Tiga Dihaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra